Deli může znamenat 

 čokoládová tyčinka Deli od stejnojmenné firmy (původně v Lovosicích, nyní pod firmou Nestlé)
 název několika osad v Íránu

příjmení osob
 Andor Deli (* 1977) – srbský politik maďarské národnosti
 Marcel Deli (* 1971) – český spisovatel a humorista
 Simon Deli (* 1991) – fotbalista z Pobřeží slonoviny